Суперкубок Польщі з футболу 1990  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 вересня 1990 року між чемпіоном Польщі клубом Лех (Познань) та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1990
Польща
1990 у польському спорті
Події 9 вересня
Вересень 1990